Морис Франсуа Аллар (; 25 марта 1923, Сен-ле-Нобль, департамент Нор — 5 мая 2004, Люнель, департамент Эро) — французский ,  и .

Биография 
Племянник фаготиста Раймона Аллара, игравшего в Бостонском симфоническом оркестре под управлением Пьера Монтё.

Учился в консерватории Дуэ, затем окончил Парижскую консерваторию по классу Гюстава Дерена (1940). С 1942 года играл в Оркестре Ламурё и в камерном оркестре под руководством Фернана Убраду, в 1949—1983 гг. первый фагот Парижской оперы. В 1949 г. стал первым фаготистом, выигравшим Международный конкурс исполнителей в Женеве.

В 1957—1988 гг. профессор Парижской консерватории. Автор «Школы игры на фаготе» (; 1976) и ряда других учебно-методических пособий. Среди учеников Аллара — ведущие фаготисты Франции, в том числе Жильбер Оден и Лоран Лефевр.

Среди записей Аллара — ряд произведений Вивальди и Моцарта, а также сочинения французских композиторов-современников, в том числе написанный для него концерт Андре Жоливе (1954). Аллар также стал первым исполнителем концертов для фагота с оркестром Марселя Ландовски (1958) и Жана Ривье (1964), сонат для фагота и фортепиано Анри Мартелли (1946) и Марселя Михаловича (1959) — обе с пианисткой Анриеттой Роже-Пуиг. 

Имя Аллара во многом связано со вкладом в  эволюцию и обновление французского фагота , открыв путь к сближению французского фагота и немецкого фагота, изначально отличавшегося друг от друга.  Положение профессора в Консерватории Парижа позволило Морису Аллару обучать большое количество фаготистов. Он оставил важную дискографию, посвященную его инструменту и оригинальным композициям.

Примечания

Ссылки 
 The Double Reed, Vol. 27 No. 2 (2004). — P. 33-42.

Академические музыканты Франции